

Sigle 
 Gestione a Vista – Strumenti cartacei od informatici atti ad avere sotto controllo immediato (a vista d'occhio) la situazione di un processo
 Gendarmi aggiunti volontari – reparto della Gendarmerie nationale francese
 Giubbotto ad assetto variabile – un accessorio utilizzato per le immersioni subacquee
 Guardie ambientali volontarie

Codici 
 GAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gag Island (Indonesia)

Musica 
 Gav – chitarrista degli Exploited